.

Varianti 
 Maschili e femminili: Onyeka, Onyekachukwu.

Origine e diffusione
Significa "chi è più grande di Dio?" in igbo.

Onomastico 
È un nome adespota, cioè privo di santo patrono; l'onomastico può essere festeggiato il 1º novembre, per la ricorrenza di Ognissanti.

Persone

Maschile 
 Onyekachi Apam, ex calciatore nigeriano
 Onyekachi Okonkwo, calciatore nigeriano

Note

Prenomi di origine igbo
Prenomi igbo sia maschili che femminili
Nomi teoforici